Радлер:

 Радлер — слабоалкогольный коктейль из пива и лимонада.
 Радлер, Блажей (род. 1982) — польский футболист, защитник ФК «Погонь» из Щецина.